Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2005 – 4. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 8 lipca 2005 roku w Velenje, a zakończyła 9 października 2005 w Lake Placid.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna

Nieoficjalna klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich